Blankenhain bezeichnet:

Blankenhain, eine Stadt in Thüringen
Blankenhain (Crimmitschau), einen Stadtteil von Crimmitschau
Schloss Blankenhain, ein Schloss in Blankenhain (Crimmitschau)
 Schloss Blankenhain in Blankenhain in Thüringen, siehe Blankenhainer Schloss
Siehe auch:
 Blankenheim